Berglin är ett svenskt efternamn, men ordet kan också ha andra betydelser. Den 31 december 2013 var 858 personer med efternamnet Berglin bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Berglin
 Carl-Emil Berglin (född 1915), skulptör och målare
 Erik Berglin (född 1980), fotograf, konstnär och konstkurator
 Harald Berglin (1877–1925), arkitekt
 Jan Berglin (född 1960), serietecknare och lärare
 Maria Berglin (född 1960), serieskapare, skribent, litteraturkritiker och konstnär
 Yngve Berglin (1874–1961), friidrottare, höjdhoppare

Andra betydelser
 En synonym, "berg-lin", för asbest
 Berglin (Linum perenne): Förvildad i Sverige på torr mark, odlad som prydnadsväxt. Liten upprätt ört med små spetsiga blad strödda längs stjälken, ljusblå till blå blommor med fem kronblad (maj-augusti), lika linets.

Källor

Se även 
 Berglins, serie som skrivs och tecknas av Jan och Maria Berglin.

Svenska efternamn